Sì può riferire a:
Casi Ángeles en vivo desde el Gran Rex, o anche Casi Ángeles en vivo teatro Gran Rex (2008), primo album live dei TeenAngels
Casi Ángeles en vivo desde el Gran Rex, secondo album live dei TeenAngels